Damoh (district), een district van de Indiase staat Madhya Pradesh
 Damoh (stad), de hoofdplaats van het Indiase district Damoh